María Desiree Durán Morales (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; 7 de octubre de 1985) es una reina de belleza, presentadora de televisión, modelo y empresaria boliviana. Fue la Miss Bolivia Universo 2005.

Biografía 
Desiree Durán nació el 7 de octubre de 1985 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Empezó en el modelaje desde temprana edad. En su inicio como modelo y "miss", consiguió ubicarse como finalista en algunos certámenes internacionales en los que participó desde que era adolescente. Luego, poco tiempo después, se fijó un objetivo: obtener un título para competir por la corona de Miss Bolivia 2005. Para ello, se presenta como candidata al Miss Santa Cruz, habiendo quedado relegada al cuarto puesto, a pesar de ser la gran favorita de casi todo el evento. En este evento obtuvo el Título y la Corona de Srta. Litoral, en cuya representación, meses después, competiría por la corona nacional de Miss Bolivia, el 5 de agosto del 2005. Desirée Durán, Srta. Litoral, se convertiría en Miss Bolivia 2005 a sus 20 años de edad, con lo cual se ganó el derecho de representar a Bolivia en el Miss Universo)

La Miss Bolivia viajó a Los Ángeles para participar del Miss Universo certamen en el cual quedó entre las diez semifinalistas y en el que la puertorriqueña Zuleyka Rivera Mendoza se convertiría en la sucesora de la canadiense Natalie Glebova, ganando la corona y el título de Miss Universo 2006.

Es bueno resaltar que, a pesar de la competitividad propia de este tipo de concursos, en el de Miss Bolivia, además del cetro máximo, Desirée obtuvo dos galardones muy importantes y representativos: el mejor puntaje en la prueba de Inteligencia, y el Cetro (interno) de Miss Simpatía, aspectos que le ayudaron en el concurso de Miss Universo. Estos atributos resumen las enormes cualidades de Desirée Durán: gracia, talento, simpatía e inteligencia. Inmortalizándose como la eterna Miss del país, ha sido embajadora e imagen publicitaria de marcas nacionales e internacionales.

Tras varios meses de preparación, la conocida presentadora de televisión Sandra Parada y Desirée Durán, finalista del Miss Universo arrancaron con la revista matinal ‘En Hora Buena’ que se transmite por la red PAT. A pocos días de iniciar una nueva faceta en la televisión con una gran sonrisa en los labios, la Miss Bolivia 2005 y finalista del Miss Universo 2006, Desirée Durán, confirma su segundo embarazo, durante su programa televisivo matinal “En hora buena”, de la red PAT.

La exreina de belleza comentó que está feliz con la noticia de que nuevamente será madre; Tiempo después de dar inicio abre su propio sector en la Revista Matinal con el nombre "Pa´ comerte mejor" dando un toque de frescura e innovación a cada receta presentada en el programa. Después de nueve años como presentadora de televisión, en el año 2016 Desirée Durán sale de las pantallas para empezar su propia marca con la firma "DD", en honor a las iniciales de su nombre y apellido.

Desirée Durán actualmente es protagonista de cápsulas lanzadas por sus diferentes redes incluyendo la página de noticias Eju.tv, Gracias a su carisma como presentadora ha sido Maestra de Ceremonia en eventos con marcas grandes y reconocidas en el mundo.

Véase también 
 Jessica Jordan
 Gabriela Catoira

Referencias

Enlaces externos 
 Miss Bolivia.
 Desiree Durán: Página dedicada a la Miss.
 Miss Bolivia 2005 - Universo 2006: Desiree Durán.

Cruceños
Miss Bolivia
Delegadas de Miss Universo 2006
Misses de Bolivia
Modelos femeninas de Bolivia
Candidatas de Reina Hispanoamericana